Amadeus hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
 Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco
 Amadeus seudónimo del presentador de televisión, presentador de radio y showman italiano Amedeo Sebastiani

Teatro y cine
 Amadeus, obra teatral  de Peter Shaffer
 Amadeus, película dirigida por Miloš Forman, basada en la obra de teatro homónima

Empresas
 Amadeus IT Group, empresa proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes